Baker Street (straat), bekende straat in Londen.
 Baker Street (single), single van Gerry Rafferty.
 Baker Street (metrostation), metrostation in Londen.